Alfonso Camorani (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mario Camorani (1912-1996) – compositore di scacchi italiano